Щерби́цький — українське й білоруське (Шчарбі́цкі) прізвище.

Персоналії 
 Аріадна Щербицька  (1923—2015) — дружина першого секретаря Комуністичної партії України, члена Політбюро ЦК КПРС, голови Ради міністрів УРСР Володимира Щербицького.
 Володимир Щербицький (1918—1990) — перший секретар Комуністичної партії України, член Політбюро ЦК КПРС, голова Ради міністрів УРСР.
 Денис Щербицький (* 1996) — білоруський футболіст, воротар.

Українські прізвища
Білоруські прізвища